Georg Schulze ist der Name folgender Personen:

* Georg Schulze (Pfarrer) (1807–1866), deutscher Germanist und Pfarrer
 Georg Schulze (Lehrer) (1846–1932) deutscher Pädagoge, Germanist und Sanskritforscher
 Georg Schulze (Politiker, I), deutscher Politiker (DDP), MdL Sachsen 
 Georg Schulze (Politiker, II) (1886/1887–??), deutscher Politiker, Bezirksbürgermeister von Berlin-Zehlendorf 
 Georg Schulze-Büttger (1904–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Georg K. Schulze-Menz (1908–1978), deutscher Botaniker
 Georg Wilhelm Schulze (Tränenschulze, Pseudonym Wilhelm Immanuel; 1829–1901), deutscher evangelischer Pastor, Schriftsteller und Liedtextdichter

Siehe auch:
 Georg Schulte
 Georg Schultze
 Georg Schulz